Batman (personage), een personage uit stripverhalen en films
The Batman (animatieserie), een animatieserie uit 2004
The Batman (film), een film van regisseur Matt Reeves uit 2022

Zie ook
Batman (doorverwijspagina)